Meggitt steht für:

Meggitt PLC, Engineering-Gruppe
Mervyn Meggitt (1924–2004), australischer Anthropologe

en:Meggitt (disambiguation)